Кејп Меј има више значења:
 Округ Кејп Меј (Њу Џерзи)
 Кејп Меј (Њу Џерзи)